Шуралуд — название нескольких населённых пунктов:
 Шуралуд — деревня в Дебесском районе Удмуртии.
 Шуралуд — деревня в Кезском районе Удмуртии.